Cet article présente une liste des aéroports italiens classés par le nombre de passagers.

Évolution en graphique

Zoom sur la Sardaigne

Zoom sur la Sicile

Trafic supérieur à  en 2017 

Sources : Assaeroporti, Association italienne des gestionnaires d'aéroports.

Autres aéroports

Cartographie 

Carte des principaux aéroports italiens en 2017

Voir aussi 
 Aéroports classés par le nombre de passagers
 Aéroports classés en nombre de passagers internationaux
 Aéroports classés par nombre de mouvements

Notes et références 

Transport en Italie
Italie
Aeroports